Far from Home – album zespołu Traffic
 „Far from Home” – piosenka Basshuntera z albumu Bass Generation
 Far from Home – film z 1989 roku